Емелькино — название населённых пунктов в России:

 Емелькино — село в Шенталинском районе Самарской области.
 Емелькино — село в Аксубаевском районе Татарстана.